Der Scottish FA Cup wurde 1883/84 zum 11. Mal ausgespielt. Der wichtigste Fußball-Pokalwettbewerb im schottischen Vereinsfußball wurde vom Schottischen Fußballverband geleitet und ausgetragen. Er begann am 8. September 1883 und endete mit dem Finale am 16. Februar 1884. Als Titelverteidiger startete der FC Dumbarton in den Wettbewerb, der im Finale des Vorjahres gegen den FC Vale of Leven gewonnen hatte. Im diesjährigen Endspiel um den Schottischen Pokal traf der Rekordsieger FC Queen’s Park auf den Vorjahressieger aus Dumbarton. Queen’s Park erreichte zum siebten Mal insgesamt das Endspiel im schottischen Pokal, Dumbarton zum vierten Mal. Queen’s Park gewann das Endspiel kampflos durch Walkover, weil Vale of Leven nicht genügend Spieler zur Verfügung standen. Queen’s Park holte damit zum 7. Mal in der Vereinsgeschichte den Pokal. Ab der Austragung 1883/84 musste ein Spieler beim Einwurf den Ball mit zwei Händen über den Kopf werfen. Zudem musste das Tor zwingend eine Querlatte haben, und der Anstoß durfte nur noch vorwärts getreten werden.

1. Runde 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 8. und 15. September 1883. Die Wiederholungsspiele fanden am 15. September 1883 statt.

		

		

	
	
				

		

|}

Wiederholungsspiele 

|}

2. Runde 
Ausgetragen wurden die Begegnungen am 29. September und 6. Oktober 1883. Das Wiederholungsspiel fand am 6. Oktober 1883 statt.

												

|}

Wiederholungsspiel 

|}

3. Runde 
Ausgetragen wurden die Begegnungen am 20. Oktober 1883. Die Wiederholungsspiele fanden am 27. Oktober und 3. November 1883 statt.

|}

Wiederholungsspiele 

|}

4. Runde 
Ausgetragen wurden die Begegnungen am 3. und 10. November 1883.

|}

5. Runde 
Ausgetragen wurden die Begegnungen am 1. Dezember 1883. Das Wiederholungsspiel fand am 8. Dezember 1883 statt.

|}

Wiederholungsspiel 

|}

6. Runde 
Ausgetragen wurden die Begegnungen am 22. Dezember 1883.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Begegnungen am 19. Januar und 2. Februar 1884.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish FA Cup 1883/84 bei londonhearts.com
 Scottish FA Cup 1883/84 bei der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1883/84
Fußballsaison 1883/84